Giuseppe Versaldi (1943) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Remo Versaldi (1910-1993) – calciatore italiano